The Glass Menagerie (filme de 1950), distribuído no Brasil como Algemas de Cristal
 The Glass Menagerie (filme de 1987), exibido em Portugal como Algemas de Cristal

Desambiguações de cinema